Ede Tóth ist der Name folgender Personen:

* Ede Tóth (Dramatiker) (1844–1876), ungarischer Dramatiker
 Ede Tóth (Tennisspieler) (1884–1943), ungarischer Tennisspieler
 Ede Tóth (Historiker) (1925–2010), ungarischer Historiker